El nombre Mim puede referirse a:

 a Mim o Mímir, un gigante mitológico escandinavo, tío materno de Odín;
 a la letra mīm, la vigesimocuarta del alfabeto árabe;
 al Mapa Internacional del Mundo (MIM), un proyecto internacional inconcluso surgido en 1891 para cartografía el mundo a escala 1:1.000.000;
 al Museo Interactivo Mirador, conocido también como MIM, ubicado en Santiago de Chile;
 a Mîm, un personaje ficticio del libro El Silmarillion, de J. R. R. Tolkien;
 a MIM, acrónimo de «Mobile Interceptor Missile», empleado por el Ejército de los Estados Unidos para ciertas armas, como el MIM-104 Patriot;
 a M. I. M., acrónimo de «Mi Inteligente Muñeco», la mascota del programa infantil de televisión Los sabios.
 al lema del Nautilus en la novela de Julio Verne "20.000 leguas de viaje submarino": "Mobilis In Mobile"